N73 peut faire référence à :
 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Nokia N73, un smartphone du fabricant finlandais Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres